Jacobus Stainer, een Oostenrijkse vioolbouwer (circa 1617-1683)
John Stainer, een Engelse componist (1840-1901)